Ричард Бошан (; около 1435 — 19 января 1503) — английский аристократ, 2-й барон Бошан из Поуика с 1475 года.

Биография 
Ричард был единственным сыном Джона Бошана, 1-го барона Бошана из Поуика, и его жены Маргарет Феррерс. Он родился примерно в 1435 году. После смерти отца в 1475 году Ричард унаследовал его владения в Уорикшире и Вустершире и баронский титул.

Бошан был женат на Элизабет Стаффорд, дочери сэра Хамфри Стаффорда из Графтона и Элеаноры Эйлсбери. В этом браке родились:

 Джон;
 Элизабет, жена Роберта Уиллоуби, 2-го барона Уиллоуби де Брок;
 Маргарет, жена Уильяма Реде;
 Энн, жена Ричарда Лайгона.

Единственный сын Ричарда умер молодым, так что после смерти второго барона в 1503 году его титул перешёл в состояние ожидания.

Предки 

</center>

Примечания 

Бароны Бошан
Бароны Англии XV века
Бароны Англии XVI века
Бошаны